

Прізвище 

Амаду (, ) — прізвище. Відомі носії:
 Баркат Гурад Амаду — прем'єр-міністр Джибуті
 Жоржі Амаду — бразильський письменник і політичний діяч
 Ібраїм Амаду — французький футболіст
 Луїш Амаду — міністр закордонних справ Португалії

Ім'я 

 Амаду II — 2-й альмамі (імам) імперії Масина
 Амаду III — 2-й альмамі (імам) імперії Масина